Петербург (значения) может означать:

Топонимы 
 Санкт-Петербург — город в Российской Федерации.

Суда 
 «Петербург» — название парохода типа Hammonia (бывший «Тюрингия») с 3 июля 1878 года по 1 мая 1893 года во время службы в Добровольном флоте и Российском императорском флоте в качестве вспомогательного крейсера, далее перестроен в учебное судно и назван «Березань».
 «Петербург» — название парохода Добровольного флота построенного в Ньюкасле 29.05.1894 на верфи Hawthorn Leslie & Company с 29.05.1894 до 12.10.1904 и с 31.07.1905 до 18.08.1914. Далее переименовано в «Петроград».

Другие значения 
 «Петербург» — газета, выходившая в Санкт-Петербурге в 1868 году.
 «Петербург» — роман Андрея Белого.
 «Петербург» — студия компьютерной анимации.
 «Петербург» — художественная группа, существовавшая в Ленинграде в 1960-х — 1970-х годах.

См. также 
 Санкт-Петербург (значения)
 Чёрный пёс Петербург
 Petersburg